Catulliaria är ett släkte av insekter. Catulliaria ingår i familjen Tropiduchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Catulliaria